Saint-Barthélemy ou plus rarement et improprement Saint-Barthélémy (avec un trait d'union dans les deux cas) désigne des lieux ou édifices ou événements, en relation avec l'un des saints .

Événements
 Massacre de la Saint-Barthélemy
 Saint-Barthélemy grenobloise
 Tour de Saint Barthélemy à Bousval (Belgique). Procession annuelle remontant à 1696.

Communes et municipalités

Canada
 Saint-Barthélemy, municipalité canadienne du Québec dans la municipalité régionale de comté D'Autray

France
 Saint-Barthélemy, île et collectivité d'outre-mer, dans les Petites Antilles.
 Saint-Barthélemy, commune du  département de l'Isère
 Saint-Barthélemy, commune des Landes
 Saint-Barthélemy, commune de la Manche
 Saint-Barthélemy, commune du Morbihan
 Saint-Barthélemy, commune de la Haute-Saône
 Saint-Barthélemy, commune de Seine-et-Marne

 Saint-Barthélemy, quartier du  de Marseille.

Noms composés
 Saint-Barthélemy-d'Agenais, commune de Lot-et-Garonne
 Saint-Barthélemy-d'Anjou, commune de Maine-et-Loire
 Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, commune de la Dordogne
 Saint-Barthélemy-de-Bussière, commune de la Dordogne
 Saint-Barthélemy-de-Séchilienne, commune de l'Isère
 Saint-Barthélemy-de-Vals, commune de la Drôme
 Saint-Barthélemy-Grozon, commune de l'Ardèche
 Saint-Barthélemy-le-Meil, commune de l'Ardèche
 Saint-Barthélemy-le-Plain, commune de l'Ardèche
 Saint-Barthélemy-Lestra, commune de la Loire
 Montigny-Saint-Barthélemy, commune de la Côte-d'Or.

Anciennes communes
 Saint-Barthélemy, ancienne commune de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Octeville-sur-Mer.
 Saint-Barthélemy-le-Pin, ancien nom, jusqu'en 1995, de Saint-Barthélemy-Grozon (Ardèche).

Italie 
 Saint-Barthélemy, hameau de la commune valdôtaine de Nus, situé dans le vallon du même nom dans la région autonome de la Vallée d'Aoste.

Suisse 
 Saint-Barthélemy, commune suisse du canton de Vaud.

Autres toponymes

 Pic de Saint-Barthélemy, sommet du Massif de Tabe, dans les Pyrénées (France).
 Saint-Barthélemy, torrent du canton du Valais (Suisse).

Voir aussi
 
 
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France